Charles-Valentin Alkan – pianista e compositore francese
Erol Alkan – disc jockey e produttore discografico britannico di origini turco-cipriote
Alphonse Alkan – editore francese
Yüksel Alkan – cestista turco
Erol Erdal Alkan – calciatore olandese naturalizzato turco, difensore, attualmente svincolato..
Erden Alkan – attore turco
Siegfried Alkan – compositore tedesco